Четыре корабля Королевского флота назывались HMS Minotaur, в честь минотавра, чудовища из греческой мифологии. Еще два были запланированы, но переименованы до спуска на воду:

 HMS Minotaur — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1793 году; в 1810 году потерпел крушение у острова Тексел.
 HMS Minotaur — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1816 году; переименован в Hermes в 1866 году; отправлен на слом в 1869 году.
 HMS Minotaur — броненосец типа Minotaur; первоначально назывался Elephant, но был переименован в Minotaur до спуска на воду в 1863 году; был переименован в Boscawen II в 1904 году, в Ganges в 1906 году и в Ganges II в 1908 году; отправлен на слом в 1922 году.
 HMS Minotaur — броненосный крейсер типа Минотавр; спущен на воду в 1906 году; отправлен на слом в 1920 году.
 HMS Newcastle — легкий крейсер типа Town; заложен как HMS Minotaur но переименован до спуска на воду в 1936 году; продан на слом в 1959 году.
 HMS Minotaur — легкий крейсер типа Minotaur; заложен в 1941 году как HMS Minotaur; на стапелях был куплен Канадой в 1944 году и переименован в Ontario; спущен на воду в 1945 году; отправлен на слом в 1960 году.